Cette page contient les pages d'homonymie de Assiri, Asiri et al-Asiri.

 Abdulfattah Asiri (1994-), un footballeur international saoudien ;
 Ibrahim al-Asiri (1982-2017) un terroriste saoudien ;
 Sultan Asiri (1987-) un coureur cycliste saoudien.

  ;
 Muhannad Assiri (1986-), un footballeur international saoudien.